Cadejas puede referirse a:

 el nombre común de las especies del género Caucalis; o
 el nombre común de la planta Torilis leptophylla.